Wáng (王), een Chinese achternaam
Wāng (汪), een Chinese achternaam
Huang (黄), een Chinese achternaam
wang (anatomie), een deel van het menselijk lichaam
Wang (Beieren), een gemeente in Duitsland
Wang (dialect), een dialect
Wang (Neder-Oostenrijk), een gemeente in Oostenrijk
Wang (Pakistan), een plaats in Pakistan
Wang (rivier in Bhutan), een rivier in Bhutan
Wang (rivier in Thailand), een rivier in Thailand
Wang Laboratories, een computerfirma
wang (scheepsterm), een onderdeel van een schip
wang, een ander woord voor de Boom (trap), de staander waar een trap aan bevestigd is

Personen
Wang Anshi
Wang Hongwen
Wang Liping
Wang Lixiong
Lulu Wang
Wang Wei
Wang Xindi
Wang Xizhi
Wang Yan (doorverwijspagina)
Wang Zhaoguo